Slovo čepelka může znamenat: 

obecně 
 malá čepel – malý, tenký a obvykle velice ostrý břit
 spisovné označení pro žiletku

příjmení osob
Jiří Čepelka (1953–2022) – český politik ODS
Josef Čepelka (* 1975) – český herec
Michal Čepelka (* 1986) – český grafik a pedagog
Miloň Čepelka (* 1936) – český básník, textař a herec, člen Divadla Járy Cimrmana
Oldřich Čepelka (* 1948) – český sociolog a spisovatel